de dichtclub Concordia
de Dichtclub (Groningen)
het Stadsdichtersgilde (Utrecht)
het Haags Dichtergilde

Zie ook 
 Dichterscollectief